Кыпа-Чюэлькы (устар. Кыпа-Кюэль-Кы) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 48 км по левому берегу реки Варкы-Чюэлькы. Длина реки составляет 37 км. В 9 км от устья по правому берегу реки впадает река Чюэлькаптыкы.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300066496.

Примечания 

Бассейн Варкы-Чюэлькы
Реки Красноселькупского района